Sartori:
 Alessio Sartori
 Amalia Sartori
 Giovanni Sartori